Juan Ramón Acebes Ginovés (1950 -  ) é um botânico espanhol.

Ligações externas
  

Botânicos da Espanha